Le terme Ungavatuarusik peut se référer à:

 Rivière Ungavatuarusik, cours d'eau du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 58° 36' 45" Nord; 69° 51' 05"24 Ouest.
 Baie Ungavatuarusik, un plan d'eau du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 58° 36' 58" Nord; 69° 51' 00"24 Ouest.
 Camp Ungavatuarusik, Camp saisonnier pour travailleurs, du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 58° 36' 40" Nord; 69° 51' 12" Ouest.